Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 21 и 24 февраля в сноу-парке «Феникс». Соревнования в биг-эйре дебютируют на Олимпийских играх, заменив в программе соревнований параллельный слалом. В Пхёнчхане выступят 40 сноубордистов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде изначально должны были участвовать 40 сноубордистов, разделённые на 2 подгруппы по 20 спортсменов. До начала соревнований от участия в биг-эйре отказался норвежец Монс Рёйсланн, получивший травму во время слоупстайла. Ещё двое сноубордистов не вышли на старт квалификационного раунда. Каждый из сноубордистов выполнял по 2 прыжка. В зачёт шёл результат лучшего из них. В финал соревнований выходили по 6 лучших сноубордистов из каждой квалификационной группы.

Группа 1

Группа 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований